Serón puede referirse a:

Lugares

En España 
 Serón, municipio de la provincia de Almería.
 Serón de Nágima, municipio de la provincia de Soria.

Historia 
 Vicaría de Serón, antigua comunidad de villa y tierra de Castilla.